Karnak (Egypte), een tempelcomplex in Egypte
Karnak (Illinois), een plaats in de Amerikaanse staat Illinois